Le Cheval rouge
 Cheval rouge au bain
 Cheval Rouge (sculpture)
 La Taverne du cheval rouge

Homonymie